Il doppio del torneo di tennis Dewar Cup 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Karl Meiler che hanno battuto in finale Jimmy Connors e Ilie Năstase 6-1, 7-5.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dewar Cup 1975